Владимир Петрович Тихонов (24 октября 1935, Кишинёв — 31 января 2000, Москва) — советский артист балета, народный артист РСФСР (1974).

Биография 
Владимир Петрович Тихонов родился 24 октября 1935 года в Кишинёве. В 1954 году окончил Ленинградское хореографическое училище (педагог А. И. Пушкин). После службы в армии в 1957—1960 годах был солистом балета Молдавского театра оперы и балета в Кишинёве. 

В 1960—1979 годах танцевал в Большом театре. Его искусство отличалось красотой и пластичностью линий, лёгкостью, академичностью исполнения. 

В 1979 году работал педагогом-репетитором Белградского национального театра. В 1980-х годах работал художественным руководителем Московского ансамбля «Балет на льду».

Умер 31 января 2000 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 1-я премия Международного конкурса артистов балета в Варне (1965).
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1960 и 25.05.1976).
 Заслуженный артист РСФСР (18.07.1965).
 Народный артист Молдавской ССР (1967).
 Народный артист РСФСР (01.04.1974).

Партии в балете 
 «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Зигфрид
 «Дон-Кихот» Л. Минкуса — Базиль
 «Жизель» А. Адана — Альберт
 «Ванина Ванини» Н. Каретникова (1962, балетм. Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв, первое исполнение) — Пьетро
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Дезире
 «Легенда о любви» Арифа Меликова — Ферхад
 «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева — Ромео
 «Анна Каренина» Родиона Щедрина — Каренин

Фильмография 
 1971 — Спящая красавица (телеспектакль) — Дезире
 1973 — Эта весёлая планета (адажио из балета «Спящая красавица») — принц Дезире (нет в титрах)
 1974 — Анна Каренина — Каренин, муж Анны

Литература 
 Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович.- М.: Советская энциклопедия, 1981.- 623 стр. с илл.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Персоналии:Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Артисты балета Большого театра
Похороненные на Ваганьковском кладбище